Километро 52 има више значења:

 Километро 52 (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Километро 52 (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику